Jerzy Roszak (1916-1993), polski specjalista inżynierii chemicznej, profesor i rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 Jerzy Roszak (1924-1983), polski dyplomata, działacz PZPR